Обадия (Овадия; ; , «служащий Богу») — мужское имя, в русской традиции Авдий (Авдей).

В Библии
 Обадия (пророк) — 4-й из 12 малых ветхозаветных пророков, автор Книги пророка Авдия.
 Обадия (Овадья) — еврейское именование Книги пророка Авдия.
 Обадия, сын Иехиела (или Абадия бен-Иезел) — библейский персонаж из книги Ездры.
 Обадия (начальник царского дворца) — при царе Ахаве (Третья книга Царств).

Другие
 Обадия Абу-Иса Исфагани (VIII век) — иудейский лидер, основатель секты «исунитов» («исавитов»).
 Обадия (хазарский царь) (конец VIII века — 1-е дес. IX века) — основатель династии хазарских царей (беков).
 Обадия бен-Яков Сфорно (1475—1550) — итальянский раввин, комментатор Танаха, философ и врач.

См. также 
 Овадия
 Абадиа (значения)